Тиват:

 Тиват — город в Черногории.
 Тиват — международный аэропорт, расположенный в четырёх километрах от города Тиват.